Прави́тельство Ферри́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Жюлем Ферри:

 правительство Ферри (1) — с 23 сентября 1880 по 10 ноября 1881 года;
 правительство Ферри (2) — с 21 февраля 1883 по 30 марта 1885.

Правительство Франции